

Вассар — місто, штат Мічиган
 Вассар — переписна місцевість, штат Канзас